Le tournoi d'Australie de rugby à sept 2013 est la première étape la saison 2013-2014 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 12 et  au Skilled Park à Gold Coast, en Australie. La victoire finale revient à la Nouvelle-Zélande battant en finale l'Australie sur le score de 40 à 19.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules 

Résultats de la phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Tim Mikkelson () (7 essais)
 Meilleur réalisateur du tournoi : Tomasi Cama () (46 points)

 Affluences
L’événement a attiré  spectateurs sur les deux jours, soit  de moins que l'année précédente.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Australia rugby sevens

Lien externe 
  Site officiel
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2013
Rugby à sept en 2013
Sport en Australie en 2013
Sport en octobre 2013